A 2022-es wimbledoni teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a háromfordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, június 21–23. között került sor.

A magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helyük alapján a selejtezőben voltak jogosultak az indulásra Jani Réka Luca és Babos Tímea, három másik magyar versenyző a főtáblán kezdheti a tornát. Jani Réka Luca a selejtezőben a második körig jutott, míg Babos Tímea a harmadik körben búcsúzott.

Kiemeltek

Kvalifikációt szerzett versenyzők

Sorsolási tábla
 Alt = helyettesítő
 PR = védett ranglistával
 WC = szabadkártya

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
A kvalifikáció menetrendje
A kvalifikáció sorsolási táblája

N1S